Яков Свердлов:
 Свердлов, Яков Михайлович (1885—1919) — российский революционер, советский политический деятель.
 Яков Свердлов (эсминец) — с 1922 года эскадренный миноносец, бывший «Новик».
 Яков Свердлов (фильм) — художественный фильм 1940 года о жизни и деятельности Я. М. Свердлова.